Con el término cuarto oscuro se designa:

 en fotografía, se denomina cuarto oscuro al lugar de revelado de una foto.
 en algunos países como Argentina y Paraguay, se denomina cuarto oscuro al recinto que se utiliza para preservar el secreto del voto.
 en ciertos bares, discotecas o saunas, el cuarto oscuro es una estancia o conjunto de estancias destinadas a propiciar encuentros sexuales anónimos.